Загаєцький монастир — Загає́цький монаст́ир свято́го Іоа́нна Милости́вого — колишній монастир Чину святого Василія Великого, нині — монастир Української православної церкви.
 Загаєцька Олена Володимирівна, Загає́цька (Середа) Олена Володимирівна (нар. 5 жовтня 1948, Пухівка) — український мистецтвознавець; член Національної спілки художників України.